Евгений Юрьевич Киселёв (; 27 февраля 1993) — белорусский футболист, защитник клуба «Горки».

Карьера

Клубная 
Воспитанник бобруйской ДЮСШ, с 2010 года выступал за дубль «Белшины». 27 июля 2013 года дебютировал в основной команде «бобруйчан», выйдя на замену в матче Кубка Беларуси против «Смолевичи-СТИ» (3:1).

Первую половину сезона 2014 провел в светлогорском «Химике». В июле 2014 года вернулся в «Белшину». Во второй половине сезона 2014 стал появляться в основном составе «Белшины», обычно выходя на замену.

С апреля 2015 года выступал за «Оршу». В августе того же года снова стал игроком «Химика». В июле 2016 покинул клуб.

С 2018 года выступает в составе клуба «Горки» из одноимённого города.

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Химик» Светлогорск
Игроки ФК «Орша»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Горки»